

Origine 
Peeters est un nom patronymique de langue néerlandaise, équivalent au patronyme Peters. C'est le nom de famille le plus répandu en Belgique ( au ), et est particulièrement répandu dans la province d'Anvers, mais aussi dans le Brabant flamand et le Limbourg belge.

Patronyme 

 Barbara Peeters (aussi Barbara Peters) (19??-), réalisatrice et scénariste américaine
 Benoît Peeters (1956-), auteur de bande-dessinée, scénariste et cinéaste belge
 Bob Peeters (1984-), footballeur et entraîneur belge
 Bonaventura Peeters, le vieux (1614-1652), peintre flamand
 Cathelijn Peeters (1996-), athlète néerlandaise
 Charles Peeters (1804-1868), industriel et archéologue belge
 Clara Peeters (1594-après 1657), femme peintre néerlandaise
 Daouda Peeters (1999-), footballeur belge
 Filip Peeters (aussi Philip) (1962-), acteur et réalisateur belge
 Flor Peeters (1903-1986), organiste et compositeur belge
 Francine Peeters (1957-), athlète belge
 Frank Peeters (1947-), photographe belge
 
 Frederik Peeters (1974-), auteur suisse de bande-dessinée
 Gillis Peeters (1612-1653), peintre flamand
 
 Jean Peeters (1962-), professeur et président d'université français, président du Festival interceltique de Lorient du  au .
 Jeannine Peeters (1959-), judokate belge
 Jozef Peeters (1895-1960), peintre et linograveur belge
 Jules Peeters (1841-1913), industriel belge
 Kevin Peeters (1987-), coureur cycliste belge
 Koen Peeters (1959-), écrivain belge d'expression néerlandaise
 Kris Peeters (1962-), ministre-président de la Région flamande
 Léon Peeters (18?-18?), pharmacien belge
 Leo Peeters (1950-), homme politique belge
 Ludo Peeters (1953-), coureur cycliste belge
 Lydia Peeters (1969-), femme politique belge
 Paul Peeters (1870-1950), jésuite belge et bollandiste
 René Peeters (1898-1979), syndicaliste, résistant et homme politique français
 Rob Peeters (1985-), coureur cycliste et coureur de cyclo-cross belge
 Stef Peeters (1992-), footballeur belge
 Tachina Peeters (1997-), tumbleuse belge
 Théodore Peeters (1567-1640), philosophe et érudit chartreux
 Wilfried Peeters (1964-), coureur cycliste et directeur sportif belge, père de Yannick Peeters
 Yannick Peeters (1996-), coureur de cyclo-cross belge, fils de Wilfried Peeters

Médias 
 Meneerke Peeters, série de bande dessinée belge, publiée entre 1957 et 1983
 De Grote Prijs Bart Peeters, programme de télévision flamande diffusé entre 1999 et 2000
 Janssens tegen Peeters (Janssens contre Peeters), film belge de 1940
 Peeters & Pichal, émission de radio flamande diffusée entre 2007 et 2012

Divers 

 Carré Peeters, aménagement urbain bruxellois de type ilôt
 Circulaire Peeters, circulaire belge
 Éditions Peeters, maison d'édition belge

Notes et références

Liens externes 
 

Patronyme flamand
Patronyme néerlandais